Le terme Bouquin peut désigner entre autres un livre, un lièvre mâle ou un vieux bouc.

Médias 
 Le Coup du bouquin, un épisode de la série télévisée Les Simpson.

Musique 
C'est également le nom donné à l'embout de certains instruments à vent.
 Cornet à bouquin

Gentilé 
 Bouquin peut désigner un habitant de Boult-sur-Suippe ou de Verzenay.

Patronyme 
 Jean Bouquin, couturier et homme de théâtre
 Gwénaël Bouquin
 Jackie Bouquin

Voir aussi 
 Bouquinerie, commerce de livres d'occasion

Homonymie de patronyme